— город в Японии, находящийся в префектуре Миэ. 

26-27 мая 2016 года в Симе прошёл 42-й саммит G7 (участники саммита останавливались в отеле Shima Kanko).

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Миэ региона Кинки. Входит в состав национального парка Исэ-Сима. С ним граничат города Исе, Тоба и посёлок Минамиисе.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Экономика 
Вдоль побережья города культивируют устриц, водоросли и жемчуг. Важное значение имеют туризм, транспорт и торговля (в Сима расположены торговые центры AEON Ago и Gyutora), а также энергетика (ГЭС Эрихара и Камидзи) и научные исследования (здесь базируются научно-исследовательский институт рыболовства и исследовательская лаборатория устриц). На острове Касико создан крупный туристический комплекс. На территории города имеется несколько пляжей, синтоистских святилищ, небольших портов и рыбоперерабатывающих предприятий, в районе Исобэ расположен крупный парк развлечений «Shima Spain Village».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Миэ